Вільне́в-ла-Рив'є́р, Вільнев-ла-Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 135 км на південний захід від Монпельє, 8 км на захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 494 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1266,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-ла-Рив'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ла-Рив'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ла-Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї